Сорочинський ярмарок — щорічний ярмарок у селі Великі Сорочинці на Полтавщині.
 «Сорочинський ярмарок» — повість Миколи Гоголя.
 «Сорочинський ярмарок» — опера Модеста Мусоргського.
 «Сорочинський ярмарок» — пам'ятна монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Сорочинський ярмарок» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 20 грн.

 Кінематограф

 «Сорочинський ярмарок» — український радянський художній німий фільм 1927 року знятий режисером Григорієм Гричером на кіностудії ВУФКУ Одеса
 «Сорочинський ярмарок» — український радянський художній фільм-мюзикл 1938 року Київської кіностудії знятий режисером Миколою Екком
 «Сорочинський ярмарок» — російський радянський телефільм-вистава 1985 року режисерів Вєніамиіа Смєхова, Анни Константіновой, та Маріни Ішімбаєвої
 «Сорочинський ярмарок» — російський телефільм-мюзикл 2004 року знятий режисером Семеном Горовим на замовлення телеканалів Первий канал (Росія) та Інтер (Україна)